Soběslav je mužské křestní jméno slovanského původu. Vykládá se jako „sám sobě slavný, mající svou slávu, svůj vlastní zákonodárce“. Ženskou podobou jména je Soběslava.

Podle českého kalendáře má svátek 8. srpna.

Soběslav v jiných jazycích 
 Polsky: Sobiesław

Známí nositelé jména 
 Soběslav (†1004) byl bratrem sv. Vojtěcha a od roku 981 po smrti svého otce Slavníka seniorem rodu Slavníkovců
 Soběslav I. – byl českým knížetem od 12. dubna 1125 do 14. února 1140
 Soběslav II. – český kníže (1173–1178) z dynastie Přemyslovců
 Jan Soběslav Lucemburský – markrabě moravský (1375-80)
 Soběslav Sejk – český herec

Související články 
 Soběslav – jihočeské město na řece Lužnici

Externí odkazy 
 

Mužská jména slovanského původu
Mužská jména
8. srpen